Рубежанский трубный завод — промышленное предприятие в городе Рубежное Луганской области Украины.

История 
В январе 2004 года на базе бывшего Рубежанского монтажно-заготовительного завода началось создание нового производства. Были полностью отремонтированы производственные корпуса, административное здание, подъездные пути для автомобильного и железнодорожного транспорта. Осуществлена реконструкция производственных площадей, переложены инженерные коммуникации, смонтировано новое оборудование, вывезены отходы прежнего производства. В конце января 2005 года работы были завершены.

В 2006 году завод производил около четверти полиэтиленовых труб на Украине.

Продукция 
Полиэтиленовые трубы для холодного водоснабжения, канализации, вентиляции, диаметрами от 20 мм до 1200 мм, давлением до 16атм из полиэтилена марок ПЭ63, ПЭ80, ПЭ100 и полиэтиленовые трубы для систем газоснабжения, диаметрами от 20 мм до 400 мм, давлением до 10атм из полиэтилена ПЭ80, ПЭ100, а также двухслойные гофрированные трубы «Корсис» диаметром до 500 мм.

Примечания

Ссылки 
 страница комбината в каталоге ведущих предприятий Украины

Производители строительных материалов Украины
Предприятия Рубежного